El término Feel puede referirse a los siguientes artículos:

Audiovisual 

 Feel, estudio japonés de animación.

Música 

 .

Álbumes 

 Feel (2013), disco de Sleeping with Sirens.
 Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969–1971 (2021), álbum recopilatorio de The Beach Boys.
 I Got You (I Feel Good) (1966), álbum de James Brown.

Canciones 

 «Feel» (2006), sencillo de la cantante japonesa Kumi Kōda.
 «Feel» (2002), sencillo del cantante británico Robbie Williams.
 «Feel Again» (2013), canción de OneRepublic.
 «Feel Good Inc.» (2005), canción de Gorillaz y De La Soul.
 «Feel So Close» (2011), sencillo de Calvin Harris.
 «Feel This Moment» (2013), sencillo de Pitbull con Christina Aguilera.
 «I Got You (I Feel Good)» (1965), sencillo de James Brown.
 «Man! I Feel Like a Woman!» (1999), sencillo de Shania Twain.